Carbondale est une ville américaine de l'État du Colorado.
 Carbondale est une ville américaine de l'État de l'Illinois.
 Carbondale est une ville américaine de l'État de l'Indiana.
 Carbondale est une ville américaine de l'État du Kansas.
 Carbondale est une ville américaine de l'État de l'Ohio.
 Carbondale est une ville américaine de l'État de l'Oklahoma.
 Carbondale est une ville américaine de l'État de Pennsylvanie.
 Carbondale est un hameau canadien de la province d'Alberta.